

Geografia
Contea di Beckham – contea dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America

Persone
Brooklyn Beckham (1999) – modello e fotografo inglese
David Beckham (1975) – ex calciatore inglese
Dorial Green-Beckham (1993) – giocatore di football americano statunitense 
Nicholas Beckham (1986) – wrestler statunitense
Odell Beckham Jr. (1992) – giocatore di football americano statunitense
Tim Beckham (1990) – giocatore di baseball statunitense
Victoria Beckham, nata Victoria Caroline Adams (1974), – stilista, cantante e modella britannica, moglie di David

Altro
Legge Beckham – legge spagnola
Sognando Beckham – film diretto da Gurinder Chadha
Victoria Beckham – album dell'omonima cantante